Damberger ist der Name von

 Max Damberger (* 6. August 1877 in Sankt Gallen (Steiermark); † 15. April 1943 in Linz), österreichischer Militärkapellmeister, Dirigent und Komponist
 Richard Damberger (* 29. August 1932 in Salzburg; † 5. Februar 1990 ebenda), österreichischer Maler
 David Damberger Mitarbeiter von Engineers Without Borders
 Josef Damberger (1867–1951), deutscher Maler und Illustrator
 Joseph Ferdinand Damberger (1795–1859), deutscher Historiker
 Fred Damberger, Forscher
 Damberger Filz Moor in Bayern